Dande ou Dandé peut désigner :
 Dandé, un département et une commune rurale de la province du Houet, dans la région des Hauts-Bassins au Burkina Faso ;
 Dandé, le village chef-lieu de ce département et cette commune ;
 Le Dande (ou Danje, Dange), un fleuve en Angola ;
 Dande, une municipalité de la province de Bengo en Angola ;
 Barra do Dande, un village de cette municipalité.